Mateusz Chorążewicz (ur. 18 grudnia 1990 w Wejherowie) - polski saksofonista, klarnecista, kompozytor i aranżer.

Jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w klasie saksofonu jazzowego Macieja Obary. 

Lider międzynarodowego projektu Hippocampus Ex. Premierowy singiel grupy pt. „Sunrise” ujrzał światło dzienne w styczniu 2023.

Jest także współzałożycielem grupy Bipolar Order. W październiku 2019 roku nakładem trójmiejskiej wytwórni Allegro Records ukazał się debiutancki album zespołu z w pełni autorskim materiałem.

Dyskografia 
 Bipolar Order – Duality (2019)
 Bipolar Order – The Lockdown (2020)
 Bipolar Order – Live Session (2021)
 Hippocampus Ex – Sunrise (2023)

Przypisy 

Absolwenci Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Polscy saksofoniści jazzowi
Urodzeni w 1990
Polscy kompozytorzy jazzowi
Muzycy związani z Gdańskiem